Mariga puede referirse a:
 Daniel Mariga (* 1976), un escultor de Zimbabue conocido por sus tallas en piedra.
 Giampietro Mariga (1946?, Spinea – 1998), trabajo italiano (it)
 Giovanni Mariga (?, Padua – 1979), anarquista italiano (it)
 Joram Mariga (1927, Chinhoyi – 2007), un escultor de Zimbabue.
 McDonald Mariga (Wanyama) (* 1987, Nairobi), un jugador de fútbol de Kenia.